Baredine (Buzet), een plaats in de Kroatische gemeente Buzet
Baredine (Buje), een plaats in de Kroatische gemeente Buje